Lule (rijeka)
 Lule (pleme)